

Mathématiques 
 Billion, nombre.

Patronymes 

 Didier Billion, géopolitologue français.
 François Joseph Noël-Billion (1752-1829), homme politique français .
  (né en 1939), homme politique.
 Michel Billion, dit Billioni (1729-1795), danseur et maître de ballet français .